Grabowica [] bezeichnet Orte in Polen:
 Grabowica, Dorf und Schulzenamt in der Gmina Pacanów, Woiwodschaft Heiligkreuz; siehe Gmina Pacanów
 Grabowica, Dorf und Schulzenamt in der Gmina Susiec, Woiwodschaft Lublin; siehe Gmina Susiec

Siehe auch:
 Grabovica